Дженніфер Ермосо (* 1990) — іспанська футболістка, яка грає за клуб іспанської Прімери «Барселона» та жіночу національну збірну Іспанії з футболу.
 Маріо Ермосо (* 1995) — іспанський футболіст, захисник мадридського «Атлетіко» і національної збірної Іспанії.

 Кольядо-Ермосо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, провінція Сеговія.
іспанські прізвища